Abu-l-Fat·h ad-Daylamí, imam zaidita del Iemen
 Abu-l-Fat·h al-Mudhàffar ibn al-Múslima, visir abbàssida
 Abu-l-Fat·h Alí ibn Muhàmmad, visir buwàyhida
 Abu l-Fath Khan, diversos personatges
 Abu l-Fath Mirza, (? - 1912) príncep qadjar
 Abu-l-Fat·h Yússuf, (segle XII) visir gaznèvida